GRW est un sigle qui peut désigner :
 théorie Ghirardi–Rimini–Weber, une théorie de l'effondrement en mécanique quantique. .

GRW est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Graciosa, un aérodrome situé à 2 km à l'ouest-nord-ouest de Santa Cruz da Graciosa, sur l'île de Graciosa, dans les Açores.

grw est un code qui peut désigner :
 , une langue austronésienne de l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée continentale.

Code